Hart Open 2015 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2015 z cyklu Hart Open rozgrywany w dniach 16–22 listopada 2015 roku w Zawadzie koło Opola na kortach dywanowych w hali o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Hart Open
2015 w tenisie ziemnym
2015 w polskim sporcie